

Biografia 

Aldo Conte (1948-1982) fu figlio di Roberto, corniciaio ed esperto della pittura napoletana dell’800 e del ‘900, e della pittrice Maria Izzo (1921-2002). Fin da bambino visse circondato da quadri, pittori ed amatori ed in questo contesto nacque e si espresse la sua naturale inclinazione alla pittura. Frequentò il Liceo Artistico ove si diplomòe l'Accademia di Belle Arti di Napoli ma fu essenzialmente autodidatta. 

Nel 1964, alla sua prima esposizione a 16 anni, vinse la Coppa Amalfi 64 alla Mostra Nazionale d'arte figurativa di Amalfi. Pittore versatile amava dipingere dal vero e i suoi soggetti preferiti erano i paesaggi in particolare gli angoli di Napoli dipinti nei piccoli formati che lui " pittore di strada" prediligeva, quasi un moderno pittore di "gouaches". A Napoli ebbe studio a via Giacinto Gigante 34. 

Dipinse paesaggi della costiera amalfitana di Ischia e di Procida. All'inizio degli anni '70 dipinse paesaggi di Pescara, Venezia, Firenze, Como, S.Moritz e Parigi. Negli ultimi anni della sua vita si trasferì in Abruzzo ove dipinse le montagne di Castel di Sangro e Scanno. Molto belle anche se più rare furono le sue "nature morte" con cacciagione e pesci e i ritratti.   Le mostre che fece in vita ebbero sempre grande successo di pubblico e di vendite per la freschezza e verità delle sue opere. 

Appassionato di ginnastica artistica (cavallo,anelli e sbarra) e praticante a livello agonistico ,assieme al fratello Renato, con la Virtus Partenopea partecipò nel 1971 ai   Campionati italiani assoluti di ginnastica artistica, che si tennero  a Napoli nel Palazzetto dello Sport.

Fu un pittore molto prolifico. Morì a soli 34 anni.

Mostre personali 
 Galleria Lucerna viale Raffaello Napoli marzo 1969
 Galleria Lucerna viale Raffaello Napoli febbraio 1970
 Galleria Lucerna viale Raffaello Napoli dicembre 1970
 Galleria Bianchi d'Espinosa e Rossato via Fornari Napoli dicembre 1971
 Galleria Mediterranea via Carlo De Cesare Napoli agosto 1974
 Galleria Giordano via Luca Giordano Napoli novembre 1974
 Galleria Giordano via Luca Giordano Napoli marzo 1975
 Galleria Giordano via Luca Giordano Napoli 19-28 marzo 1976

Note

Bibliografia 

https://it.artprice.com/artista/329143/aldo-conte

http://www.arcadja.com/auctions/it/conte_aldo/prezzi-opere/320497/

Altri progetti